Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі Клаудію Коде-Кільш і Еву Пфафф з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дві сіяні пари виходять без боротьби в півфінал.

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims Championships Doubles Draw 

Чемпіонат Туру WTA
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983